Biergraben und Bierbachgraben sind Gewässernamen:

 Biergraben (Boner Nuthe), linker Zufluss der Boner Nuthe (zur hier Lindauer Nuthe genannten Nuthe) bei Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Land Sachsen-Anhalt
 Biergraben (Kasbach), rechter Nebenarm des Kasbachs (zum Mittelrhein)  bis zur Brauerei im Gebiet der Ortsgemeinde Erpel, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Bierbachgraben, linker Seitenarm des Bierbachs (zur Prüm) im Eifelzoo bei Pronsfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bierbach (Begriffsklärung)